Iliad Italia ( ou ) é uma empresa italiana de telecomunicações, subsidiária do grupo francês Iliad. Em março de 2020, a empresa possui 5.806 milhões de clientes e é a quarta maior operadora de telefonia móvel da Itália.

História 
Em 29 de maio de 2018, em uma conferência de imprensa em Milão, o gerente geral da subsidiária italiana, Benedetto Levi, apresenta a oferta comercial da Iliad Italia e anuncia, a partir desse momento, o lançamento oficial do quarto operador italiano da telefonia móvel. Em 18 de julho de 2018, 50 dias após seu lançamento, a Iliad Italia anuncia oficialmente ter atingido seu primeiro milhão de clientes; no entanto, em 6 de setembro de 2018, a operadora italiana confirma ter excedido o marco de dois milhões de clientes. Em 10 de setembro de 2018, a Iliad é a primeira operadora móvel italiana a obter um bloco de frequência 5G por 676 472 792 euros.

Escritórios e lojas da Iliad 
Iliad Italia possui escritórios em Milão e Roma.

Os centros "Iliad Store" estão abertos nas cidades de: Bari, Bolonha, Catânia, Génova, Grugliasco, Milão, Nápoles, Roma, Turim y Mestre (Veneza).
Os pontos de venda “Iliad Corner” estão localizados em várias lojas Carrefour, Esselunga e Unieuro em toda a Itália; bem como em algumas universidades.

Iliad Italia apresentou o “Simbox”, ou seja, máquinas ou quiosques interativos, fabricados pelo grupo francês Aures e que já usavam o Free Mobile na França em 2014. Esses terminais permitem a assinatura e venda de cartões SIM que podem ser usados imediatamente; bem como serviços adicionais: alteração do formato do cartão SIM, remoção de um novo cartão SIM em caso de roubo, perda, deterioração ou mau funcionamento.

Cobertura 
Iliad se beneficia da cobertura nacional por meio da rede de operadores Wind Tre em compartilhamento ran sharing (3G e 4G) e roaming (2G).

Iliad assinou um acordo em fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, respectivamente, para poder instalar suas antenas nas torres Cellnex e INWIT.

Iliad Italia usa, entre outros, equipamentos da CommScope e colabora com Cisco Systems (desde abril de 2019) e Nokia (desde setembro de 2019) para implementar a rede nacional (IPv6) em segment routing e também encerrar sua rede com a tecnologia 5G.

Ver também 
 Operador móvel com rede
 Operador de telefonia móvel
 Iliad

Empresas fundadas em 2016
Empresas de telecomunicações da Itália
Telefonia móvel